Шен:
 Шен, шэн — китайский духовой музыкальный инструмент со свободным язычком.
  — графический символ в древнеегипетской культуре.
 Шён, Шен — фамилия.

См. также 
 Шенн
 Шэн
 Шень
 Ле-Шен
 Шене